Quednau ist der Name eines Ortes

 Quednau, war eine Gemeinde in Ostpreußen und ab 1939 Stadtteil von Königsberg (Preußen)

Quednau ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Quednau (* 1967), Architekt und Hochschullehrer
 August Quednau (1868–1931), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Frank Quednau (1941–2010), deutscher Sport-Journalist
 Günter Quednau, deutscher Handballtorwart
 Horst Quednau, deutscher Handballspieler
 Sabine Quednau, deutsche Handballspielerin
 Sascha Quednau (* 1971), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Werner Quednau (1913–2004), deutscher Schriftsteller

Quednau ist die Bezeichnung eines Bauwerkes
 Fort Quednau, ist eine Befestigung (Fort 3 Friedrich Wilhelm I.) auf dem Quednauer Berg
 Quednauer Kirche